Zene
 Allegro Barbaro Charles-Valentin Alkan műve zongorára
 Allegro Barbaro Bartók Béla műve zongorára
 Allegro Barbaro a német Die Apokalyptischen Reiter heavy metal együttes 1999-es albuma

Film
 Allegro Barbaro Jancsó Miklós 1978-as filmje